Île-de-France - regio in Frankrijk
 Île de France (Mauritius) 
 Ile de France (restaurant) voormalig restaurant in Amstelveen
 L'Ile de France (trein) - internationale trein